Kartofler kan henvise til:

 Kartoffel – urt
 Kartofler (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1944 instrueret af Ole Palsbo
 Kartofler (kort version) – film instrueret af Ole Palsbo
 Kartofler (virksomhedsfilm) – dansk virksomhedsfilm